Бакинская область — название исторических административно-территориальных образований с центром в г. Баку:

 Бакинская губерния
 Бакинская область (Азербайджанская ССР)